Jarratt peut faire référence à
 John Jarratt, acteur australien ;
 Jarratt (Virginie), ville américaine en Virginie.